Taufbach

 Taufbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Taufbach (Dreisbach), rechter Zufluss des Dreisbachs (zum Oosbach, zur Kyll) vor Duppach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz